Shapiro puede referirse a:

Aleksandr Shapiro, anarcosindicalista ruso.
Ehud Shapiro, científico judío, que está actualmente desarrollando una computadora ADN.
Francine Shapiro, psicóloga norteamericana.
Stuart Louis Shapiro, autor de un famoso libro sobre los objetos compactos.
Irwin Shapiro, astrofísico especializado en diversas áreas relacionadas con la relatividad general, la geodesia y la interferometría radio.
Efecto Shapiro, efecto resultante de la relatividad general.
Tatiana Shapiro, conductora de televisión argentina.